Strada statale 31 – strada statale polacca
 Strada statale 31 del Monferrato – strada statale italiana